

Geografia 
 Beleg – comune dell'Ungheria
 Beleg – montagna del Kosovo

Personaggi 
 Beleg – personaggio di Arda, elfo Sindarin
 Beleg di Arnor – personaggio di Arda, re di Arthedain